La temporada 1982-1983 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar l'Athletic de Bilbao amb 50 punts, un més que el Reial Madrid.

Equips participants

Classificació general

Evolució de la classificació

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Athletic de Bilbao
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Sevilla FC, Atlètic de Madrid, Reial Madrid
 Descensos: Racing de Santander, Celta de Vigo i UD Las Palmas
 Ascensos: RCD Mallorca, Cádiz CF i Real Murcia

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1982
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola